

Lokalizacje

Niemcy 
 Züllichau-Schwiebus – dawny powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Świebodzin